Присадка:
 Присадка — препарат, улучшающий эксплуатационные свойства топлив, машинных масел и др.
 Присадка (отверстия) — совокупность отверстий в деталях мебели или процесс их создания (сверление).

Примечания